Байжигит:

Персоналии 
 Байжигит (1705—1795) — кюйши-композитор.
 Байжигит Токтаркожаулы (1578—1645) — би, оратор.

Реки 
 Байжигит — река в России, протекает в Республике Алтай.